Csehország
 Budišov, település a Třebíči járásban
 Budišov nad Budišovkou, település az Opavai járásban